Тюде́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 95 км на захід від Тулузи, 25 км на захід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тюдель на сайті французького Національного інституту географії
 Тюдель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюдель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюдель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюдель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер